

Села:
 Бистре — село в Україні, Харківському районі Харківської області

Населені пункти та їхні частини

 Бистре — село в гміні Олесниця Олесницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Бистре — село в гміні Кшешув Ніжанського повіту Підкарпатського воєводства
 Бистре — село в гміні Чорна Бещадського повіту Підкарпатського воєводства
 Бистре — село в гміні Ботьки Більського повіту Підляського воєводства
 Бистре — частина міста Закопане в Татранському повіті Малопольського воєводства
 Бистре — осада в гміні Олесниця Олесницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Бистре — осада в гміні Балигород Ліського повіту Підкарпатського воєводства

Інше 
 Бистре () — село в Словаччині, Врановському окрузі Пряшівського краю
 Бистре (Рихнов-над-Кнєжной) — село в Чехії, окрузі Рихнов-над-Кнєжной, Краловоградецький край
 Бистре (Світави) — село в Чехії, окрузі Світави, Пардубицький край
 Рожнявське Бистре — село в окрузі Рожнява Кошицького краю Словаччини.

Див. також 

 Бистра
 Бистрий
 Бістра

Примітки